Cuculliinae, каптурниці — підродина метеликів родини совок (Noctuidae).

Класифікація 
Включає такі роди:
 Adaphaenura
 Adita
 Agrochola
 Allophyes
 Altiplania
 Altipolia
 Amephana
 Anathix
 Andesia
 Andicola
 Antitype
 Antivaleria
 Apharetra
 Aporophyla
 Apostema
 Apsaphida
 Argyrana
 Atethmia
 Athaumasta
 Aumakua
 Austramathes
 Behrensia
 Blepharita
 Blepharosis
 Bombyciella
 Borsania
 Brachygalea
 Brachylomia
 Bryomima
 Bryopolia
 Caffristis
 Calliergis
 Calocea
 Calophasia
 Catasema
 Cerapoda
 Chaetaglaea
 Charierges
 Chopardiana
 Chubutiana
 Cleonymia
 Comodoria
 Compsotata
 Conistra
 Copanarta
 Copicucullia
 Copiphana
 Copitarsia
 Copitype
 Cotarsina
 Cteipolia
 Cucullia
 Cuculluna
 Daphoenura
 Daseochaeta
 Daseuplexia
 Dasyerges
 Dasypolia
 Dasysternum
 Dasythorax
 Desertullia
 Despumosia
 Dichonia
 Dichoniopsis
 Dryobota
 Dryobotodes
 Dryotype
 Ectochela
 Elwesia
 Epicausis
 Epidemas
 Epiglaea
 Episema
 Eremochlaena
 Eremopola
 Eucirroedia
 Eudaphaenura
 Eumichtis
 Eupsilia
 Euxoullia
 Evanina
 Fishia
 Fletcherea
 Galeana
 Gaurenopsis
 Grammoscelis
 Graptocullia
 Grisana
 Guntia
 Gyroprora
 Harpagophana
 Hemiglaea
 Hillia
 Himachalia
 Homoanarta
 Homoglaea
 Homohadena
 Homonacna
 Homoncocnemis
 Hoplotarsia
 Hyada
 Hyalobole
 Hypnotype
 Hypomecia
 Hypotype
 Hypsophila
 Isolasia
 Isopolia
 Jodia
 Klugeana
 Lamprosticta
 Lathosea
 Lepipolys
 Leucochlaena
 Leucocnemis
 Litholomia
 Lithomoia
 Lithophane
 Lithophasia
 Lomilysis
 Lophoterges
 Lycanades
 Meganephria
 Mendozania
 Mervia
 Mesorhynchaglaea
 Metacullia
 Metalopha
 Metaxaglaea
 Metlaouia
 Metopoceras
 Metopodicha
 Miracavira
 Neocucullia
 Neogalea
 Neperigea
 Neumichtis
 Neuquenioa
 Nycterophaeta
 Nyctycia
 Omia
 Omphalophana
 Omphaloscelis
 Oncocnemis
 Opsigalea
 Orthopha
 Ostheldera
 Oxycnemis
 Pachypolia
 Paracullia
 Parastichtis
 Parosmia
 Platypolia
 Pleromella
 Pleromelloida
 Policocnemis
 Polymixis
 Properigea
 Proseniella
 Provia
 Psectraglaea
 Pseudacontia
 Pseudanarta
 Pseudanthoecia
 Pseudobryomima
 Pseudocerura
 Pseudocopicucullia
 Pseudocopivaleria
 Pseudomecia
 Pyreferra
 Rancora
 Recoropha
 Rhatta
 Rhynchaglaea
 Riagria
 Rileyiana
 Scotochrosta
 Sericaglaea
 Shargacucullia
 Sirioba
 Speidelia
 Spudaea
 Stylopoda
 Sugitania
 Supralathosea
 Sutyna
 Sydiva
 Sympistis
 Taeniosea
 Tarsicopia
 Telorta
 Teratoglaea
 Thecamichtis
 Trichoridia
 Trigonophora
 Tunocaria
 Turanica
 Ulochlaena
 Valeria
 Valerietta
 Valeriodes
 Velazconia
 Xanthia
 Xylena
 Xylinissa
 Xylocampa
 Xylotype
 Xystopeplus
 Zutragum

Посилання 
 Beccaloni, G.W., Scoble, M.J., Robinson, G.S. & Pitkin, B. (Editors). 2003. The Global Lepidoptera Names Index (LepIndex).  (accessed 03/06/2006)

Совки
Підродини комах